Суперкубок Лівану з футболу 2012  — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 вересня 2012 року між чемпіоном Лівану клубом Сафа та володарем кубка Лівану клубом Аль-Ансар.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на footballdatabase

2012
Ліван
Вересень 2012
2012 у ліванському спорті